— японская теннисистка; победительница шести турниров ITF в одиночном разряде.

Общая информация 
Риса в теннисе с семи лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Японии